Desa Bangsereh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bangsereh (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 112,96), Jawa Timur, 
 Desa Bangsereh (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 113,48), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar